BAM! Entertainment, Inc. (ранее Bay Area Multimedia, Inc.) - американский издатель видеоигр, базирующийся в Сан-Хосе, штат Калифорния. Компания была основана Рэем Муски в октябре 1999 года.

История 
Американский предприниматель Рэй Муски основал Bay Area Multimedia в октябре 7, 1999. В декабре следующего года компания была переименована в BAM! Entertainment.

В 2000 году BAM! вступил в партнерство с Cartoon Network, что позволило бы компании выпускать игры, основанные на Dexter's Laboratory и The Powerpuff Girls. Партнерство Cartoon Network расширилось и в 2002 году включило Самурая Джека и Эда, Эдда и Эдди.

В феврале 2001 года BAM! Entertainment Limited, британская дочерняя компания BAM! Entertainment заключили дистрибьюторское соглашение с французским издателем Ubisoft, которое позволило бы им распространять игры BAM! по всей Европе, за исключением Соединенного Королевства.

В 2002 году BAM! начал страдать от финансовых проблем. Это привело к тому, что NASDAQ пригрозил исключить компанию из списка.

В апреле 2003 года лондонская студия разработки компании была приобретена компанией VIS Entertainment. Однако позже VIS объявила, что студия закроется после завершения оставшихся проектов.В том же году, после истечения срока действия их дистрибьюторской сделки с Ubisoft, BAM! в августе заключил новый дистрибьюторский контракт с Acclaim Entertainment. В отличие от партнерства c Ubisoft, соглашение Acclaim охватывало все страны региона PAL. Сделка завершилась после банкротства Acclaim в следующем году.

В 2004 году BAM! приобрела VIS Entertainment и дочернюю компанию State of Emergency Development. В том же году NASDAQ окончательно исключил акции BAM! из списка.VIS Entertainment была объявлена банкротом в апреле 2005 года; BAM! затем в мае того же года продал права на фильм VIS "State of Emergency 2" компании DC Studios и вскоре после этого объявил о банкротстве.

Игры

Рекомендации 

Компании, имевшие листинг акций на NASDAQ